Титулярная церковь Сан-Грегорио VII () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI в 1969 году. Титул принадлежит приходской церкви Сан-Грегорио VII, расположенной в квартале Рима Аурелио, на виа дель Коттоленго (виа Грегорио VII).

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Грегорио VII 
 Эужениу ди Араужу Салис (30 апреля 1969 — 9 июля 2012, до смерти);
 Баселиос Клеемис Тоттункал (24 ноября 2012 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Грегорио VII на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сан-Грегорио VII на сайте www.catholic-hierarchy.org.

Григорий VII